Keräsensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Keräsensaari (ö, lat 64,35, long 29,56), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 
 Keräsensaari (ö, lat 64,95, long 28,62), Kajanaland, Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar